Типпелига 1990 () — 46-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул не смог защитить клуб «Лиллестрём».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1990
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1990 году